Chuck Sheetz es un director estadounidense de televisión. Se graduó en la escuela UCLA de teatro, cine y televisión.

Carrera 
Ha trabajado principalmente como director de Los Simpson. También ha trabajado en King of the Hill, Recess y Drawn Together.

Filmografía

Director 
Los Simpson (8 episodios, 1997-2008)
Any Given Sundance (2008) 
Eternal Moonshine of the Simpson Mind (2007) 
Treehouse of Horror XVIII (2007) 
Springfield Up (2007) 
I Am Furious Yellow (2002) 
(3 más)
What's New, Scooby-Doo? (11 episodios, 2005-2006)
E-Scream (2006) 
Gold Paw (2005) 
Gentleman, Start Your Monsters (2005) 
Diamonds Are a Ghouls Best Friend (2005) 
A Terrifying Round with a Menacing Metallic Clown (2005) 
(6 más)
Welcome to Eltingville (2002) 
Recess: School's Out (2001)
Recess (59 episodios, 1997-2000)
Bonky Fever (2000) 
Buried Treasure (2000) 
The Barnaby Boys (2000) 
(56 más)
King of the Hill (1 episodio, 1997)
Peggy the Boggle Champ (1997) 
The Critic (1 episodio, 1995)
All the Duke's Men (1995) 
Wild Times in the Wildwood (1980)

Departamento de animación 
Los Simpson (animador) (19 episodios, 1991-1993) (asistente de dirección) (1 episodio, 1996)
Much Apu About Nothing (1996) 
Whacking Day (1993) 
The Front (1993) 
(17 más)
Rocko's Modern Life (animador) (6 episodios, 1993)
Cabin Fever/Rinse and Spit (1993) 
Carnival Knowledge/Sand in Your Navel (1993) 
Spitballs/Popcorn Pandemonium (1993) 
(3 más)
Wild Times in the Wildwood (1980) (animador)

 Productor What's New, Scooby-Doo? (productor) (2 episodios, 2002-2004)The San Franpsycho (2004) A Scooby Doo Halloween (2002) A Scooby-Doo! Christmas (2004) (productor)Recess (supervisor de producción) (1 episodio, 1999)Gus' Fortune (1999) 

 Escritor Wild Times in the Wildwood'' (1980) (escritor)

Enlaces externos 

Directores de Los Simpson